Schlagkraut steht für:

 Iva xanthifolia, Art der Gattung Iva in der Tribus Heliantheae der Korbblütler
 Gelber Günsel, Art der Lippenblütler